RSAF ist die Abkürzung für:
 Republic of Singapore Air Force, die Luftstreitkräfte Singapurs
 Royal Saudi Air Force, die königlich-saudi-arabischen Luftstreitkräfte
 Royal Siamese Air Force, bis 1939 die Bezeichnung die königlich-siamesisch-arabischen Luftstreitkräfte, heute Royal Thai Air Force (RTAF)
 Royal Small Arms Factory, eine ehemalige britische Waffenfabrik (1804–1988)

RSAF